Název Hlince nese několik sídel:
 Hlince (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Hlince (Kostomlaty pod Milešovkou) – vesnice v obci Kostomlaty pod Milešovkou v okrese Teplice